Pfarrkirche Annaberg steht für:

 Pfarrkirche Annaberg in Niederösterreich, Bezirk Lilienfeld
 Pfarrkirche Annaberg im Lammertal, Bezirk Hallein, Salzburg